Bertram kan syfta på:

 Bertram –  ett germanskt namn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Bertram (del av en befolkad plats), Western Australia, Kwinana,

USA 

 Bertram, Texas, ort, Burnet County, 
 Bertram, Iowa, ort, Linn County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar